Maripa (Sucre), de hoofdplaats van de Venezolaanse gemeente Sucre in de staat Bolívar; 
Maripá, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná;
Maripa (planten), een geslacht planten uit de windefamilie;
Maripa (dieren), een geslacht van rechtvleugeligen uit de familie Eumastacidae
Maripa (palm) een soort palmboom die Suriname voorkomt, (Attalea maripa)